Envenom bezeichnet:

 ein Album der Band Sabbat, siehe Envenom (Sabbat-Album)
 ein Album der Band Runemagick, siehe Envenom (Runemagick-Album)